A palavra Doppler pode se referir a:

 Efeito Doppler - fenómeno físico.
 Johann Christian Andreas Doppler - físico austríaco que descobriu o efeito que levou seu nome.

Desambiguação